Beltrán Vélez de Guevara, Duc de Nàjera, mort a Barcelona el 14 de febrer de 1713
 Beltrán Vélez de Guevara (Marquès de Campo Real), pare de l'anterior, mort el 21 de febrer de 1652.